Дераки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Дераки — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Дераки — хутор в Сморгонском районе Гродненской области.